Сергей Фёдорович Зайцев: Зайцев, Сергей Фёдорович (род. 1963) — советский и российский хоккеист.
 Зайцев, Сергей Фёдорович (род. 1985) — российский и немецкий игрок в хоккей с мячом.